

Оян — село, Каратальський район, Жетисуська область
 Оян — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Ойян